Le Superstars Series 2013 sono la decima edizione del Campionato Italiano Superstars, la settima dell'International Superstars Series e la quarta della International GT Sprint Series. Nella Superstars entrambi i titoli sono stati vinti da Gianni Morbidelli, su Audi, il titolo assoluto GT è andato a Thomas Schöffler, sempre su Audi e quello della GTCup è stato conquistato dall'equipaggio composto da Steven Goldstein e Antonio de la Reina, su Porsche.

Piloti e team Superstars Series

Piloti e team International GT Sprint Series

Entry Lists

Calendario

Risultati

Risultati Superstars Series

Risultati International GT Sprint Series

Classifiche Superstars Series

Campionato Italiano Superstars

International Superstars Series

Note

Collegamenti esterni 
 

2013
Superstars Series